Loeschcke ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Loeschcke (1852–1915), deutscher Klassischer Archäologe

 Hermann Loeschcke (1882–1958), deutscher Arzt und Pathologe
 Marie Loeschcke (1880–1933), deutsche Klassische Archäologin
 Siegfried Loeschcke (1883–1956), deutscher Archäologe
 Walter Loeschcke (1895–1965), deutscher Kunsthistoriker, siehe Walter Loeschke 

Siehe auch:
 Löschke